Martina Hingis e Sania Mirza erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte al secondo turno da Vania King e Alla Kudrjavceva.

Bethanie Mattek-Sands e Coco Vandeweghe hanno sconfitto in finale Julia Görges e Karolína Plíšková con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (secondo turno)
  Tímea Babos /  Jaroslava Švedova(semifinale)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Lucie Hradecká (quarti di finale)

 Ekaterina Makarova /  Lucie Šafářová (primo turno)
 Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (ritirate)
 Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (primo turno)
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale)

Alternate 

  Kateryna Bondarenko /  Ol'ha Savčuk (secondo turno)

Wildcard 

  Denisa Allertová /  Petra Kvitová (secondo turno)
  Kirsten Flipkens /  Ana Ivanović (primo turno)

 Angelique Kerber /  Andrea Petković (primo turno)
 Svetlana Kuznecova /  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2016
WTA Tour 2016